Einser steht für:
 die Schulnote Eins
 die vier mittleren Schneidezähne, siehe Schneidezahn
 die BMW 1er-Modellreihe
 den Einser-Kanal in Ungarn
 den Einserkofel, einen Berggipfel der Sextner Sonnenuhr
 die erste Briefmarke Deutschlands, siehe Schwarzer Einser
 Der Einser (auch Jackknife) ist umgangssprachlich beschrieben der Unfall zwischen Zugmaschine und Anhänger oder Sattelauflieger beim Schleudern oder rückwärts fahren

1er steht für:
 1er régiment étranger de parachutistes
 1er régiment de chasseurs parachutistes
 1er régiment d’infanterie

Siehe auch:

 Einer